Павел Васильевич Гидулянов ( — 17 октября 1937) — русский советский правовед, ординарный профессор и декан юридического факультета Московского университета, специалист по церковному праву.

Биография 
Родился  года в Пятигорске в семье потомственного дворянина. Окончил Ставропольскую гимназию (1894) и юридический факультет Московского университета (1898) с дипломом 1-й степени и золотой медалью за сочинение по церковному праву «Понятие ереси в историческом развитии и по действующим уголовным законодательствам». Ученик профессора Н. С. Суворова, по рекомендации которого Гидулянов был оставлен в 1900 году (после отбытия воинской повинности в Дагестане) при Московском университете для приготовления к магистерскому экзамену по кафедре церковного права. С января 1900 года по январь 1904 года состоял профессорским стипендиатом на кафедре церковного права Московского университета. Командирован за границу с научными целями. Стажировался в университетах Берлина и Мюнхена.. С 7 ноября 1903 года — приват-доцент Московского университета.

После защиты диссертации «Митрополиты в первые три века христианства» 4 декабря 1905 года, был утверждён в степени магистра церковного права. Спустя год, 30 декабря 1906 года, назначен исполняющим должность экстраординарного профессора Демидовского юридического лицея в Ярославле, по кафедре церковного права (с марта 1908 года — ординарный профессор); одновременно продолжал преподавать в Московском университете в должности приват-доцента.

В декабре 1907 года, после защиты на юридическом факультете Московского университета диссертации «Восточные патриархи в период четырёх первых Вселенских Соборов», был утверждён в степени доктора церковного права. В 1909 году назначен ординарным профессором и секретарём юридического факультета Московского университета. С 1908 года — .

В 1911 году, оставаясь ординарным профессором в Московском университете, был назначен директором Лазаревского института восточных языков, а с сентября 1912 года состоял профессором Императорского лицея в память цесаревича Николая. Написал ряд статей для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». 

В феврале 1913 года был избран деканом юридического факультета Московского университета.

Удостоен орденов Св. Анны 2-й степени (1911) и Св. Владимира 4-й степени (1913), награждён светло-бронзовой медалью в память 300-летия Дома Романовых.

В 1917—1920 годах — профессор 1-го МГУ, в 1920—1925 годах — консультант Народного Комиссариата юстиции РСФСР по отделу культов, в 1925—1929 годах — научный работник Госплана РСФСР. С 1929 года — персональный пенсионер.

В 1932 году начал работать в Московском областном архивном управлении. В начале 1933 года был арестован по делу о «контрреволюционной националистической фашистской организации»; обвинялся в том, что вместе с П. Флоренским был инициатором создания «Партия возрождения России»; 26 июня 1933 года был приговорен к 10 годам ИТЛ с заменой высылкой на тот же срок в Казахстан. Проживал в Алма-Ате, где работал юрисконсультом; 25 сентября 1933 года приговор был дополнен постановлением о конфискации библиотеки Гидулянова, после чего он обратился в прокуратуру с просьбой вернуть библиотеку для научной работы по изучению обычного права и религиозных верований казахов; 3 июля 1934 года дело было пересмотрено, срок заключения Гидулянову сокращён до 5 лет, библиотека возвращена (кроме запрещенных к распространению книг).

В начале 1937 года он был выслан из Алма-Аты в Кустанай «в порядке очистки города от социально-чуждых элементов», 20 августа 1937 года арестован по обвинению в том, что «в 1933 г. организовал и возглавил в Алма-Ате антисоветскую монархическую террористически-повстанческую организацию церковников»; 17 октября 1937 года Особой тройкой УНКВД Казахской ССР по Алма-Атинской области был приговорен к расстрелу и в тот же день в окрестностях Алма-Аты вместе с епископом Тихоном (Шараповым) и другими обвиняемыми был расстрелян. Реабилитирован в 1958 году.

Библиография 

 Сословно-поземельный вопрос и райятская зависимость в Дагестане. — Москва : т-во скоропеч. А. А. Левенсон, ценз. 1901.
 
 Участие женщины в древне-христианском богослужении. — Ярославль : Типо-лит. Наследн. Э. Г. Фальк, 1908. — 30 с.
 
 Сущность и юридическая природа церковного властвования. — Петроград : Сенатская тип., 1916. — 40 с.
 Брак, развод, отыскание отцовства и усыновление. — Москва : Юрид. изд-во Н.К.Ю., 1925. — 56 с.
 
 
 
 Памяти Николая Семёновича Суворова: профессора Московского университета. 1910.
 Сущность и юридическая природа церковного властвования // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. – , 1916. – Ч. LХІІІ. – № 6 (Отд. 2). – Июнь.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. — М.: Парус, 1995. — С. 151—159. — 389 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-900920-01-1.

Ссылки 
 

Педагоги Российской империи
Выпускники Ставропольской мужской гимназии
Преподаватели Демидовского лицея
Расстрелянные в СССР
Директора Лазаревского института восточных языков
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Посмертно реабилитированные в СССР
Учёные, репрессированные в СССР